Ромео Трэвис (; род. , Акрон, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Трэвис родился в городе Акрон, штата Огайо. В школе выступал за одну команду вместе с товарищем и другом детства Леброном Джеймсом.

После окончания школы, он остался в своем родном городе и стал выступать за команду университета Акрона.

Профессиональную карьеру начал в 2007 году. Трэвис имеет удачный опыт выступлений в чемпионатах Германии, Испании, Израиля, Украины и Адриатической Лиги.

В 2012 году Трэвис вошёл в Топ-10 снайперов чемпионата Израиля, завоевав с «Хапоэлем» (Верхняя Галилея) серебряные медали первенства.

Сезон 2012/2013 провёл в хорватском «Задар», с которым вышел в финал хорватского чемпионата, где уступили «Цибоне» со счетом 0:3. В матчах Адриатической Лиги Трэвис набирал 14,7 очка и делал 7,8 подбора в среднем за игру, в итоге заняв 4-е место в гонке снайперов и 2-е в гонке лучших подбирающих Лиги.

В сезоне 2013/2014 Трэвис выступал за украинский «Химик», дойдя, вместе с командой, до финала чемпионата Украины и 1/8 финала Еврокубка.

В июле 2014 года Ромео подписал контракт с волгоградским клубом «Красный Октябрь». В рамках Единой лиги ВТБ форвард набирал 11,5 очка и 6,0 подбора в среднем за матч.

13 апреля 2015 года перешёл в филиппинский клуб «Аляска Эйсес».

Перед началом сезона 2015/2016 подписал краткосрочное соглашение с французским клубом «Страсбур», рассчитанное до 30 ноября 2015 года. В 6 матчах чемпионата за «Страсбур» в среднем набирал 7.3 очка, 5.2 подбора и 2.5 передачи. Трэвис также сыграл 6 матчей в Евролиге, где его показатели составили 5.8 очка, 3.8 подбора и 1.3 передачи.

В конце декабря 2015 года стал игроком «Ле-Мана».

18 августа 2016 года он подписал контракт с итальянским клубом «Канту» на сезон 2016/2017. 8 ноября Ромео покинул клуб после 6 сыгранных за него игр. На следующий день Ромео Трэвис перешёл во французский клуб «Страсбур».

Сборная Македонии 
В июле 2016 года Ромео Трэвис получил гражданство Македонии и будет играть за сборную этой страны в отборочном турнире к Евробаскету-2017.

Фильмография 
В 2008 году принял участие в съёмках документального фильма «Больше, чем игра» вместе с Леброном Джеймсом и другими участниками школьной команды «Сент-Винсент-Сент-Мэри». Фильм рассказывает о их пути от средней школы в Огайо до статуса суперзвёзд, об испытаниях и сложностях профессиональной игры в баскетбол.

Достижения 
  Чемпион Балканской лиги: 2008/2009
  Чемпион Франции: 2017/2018
  Серебряный призёр чемпионата Хорватии: 2012/2013
  Серебряный призёр чемпионата Украины: 2013/2014
  Обладатель Кубка Франции: 2015/2016
  Серебряный призёр Кубка Израиля: 2010/2011

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Eurobasket.com profile
 FIBA.com profile

Баскетболисты США
Баскетболисты Северной Македонии
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Тайгерс Тюбинген»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Задар»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Канту»